Dietzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dietzsch (1901–1974), deutscher Funktionshäftling
 Barbara Regina Dietzsch (1706–1783), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Carl Theodor Dietzsch (1819–1857), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Eberhard Dietzsch (1938–2006), deutscher Maler, Grafiker und Cartoonist
 Emil Dietzsch (1829–1890), deutschamerikanischer Dichter und Apotheker
 Ferdinand Dietzsch (1805–1878), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Franka Dietzsch (* 1968), deutsche Leichtathletin
 Friedrich August Anton Dietzsch (* 1827), deutscher Lehrer und Autor
 Georg Dietzsch (1825–1887), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Hubert Dietzsch (1875–1926), deutscher Bildhauer, Maler und Schauspieler
 Hans-Joachim Dietzsch (1920–2004), deutscher Kinderarzt
 Heinz Dietzsch (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Ina Dietzsch (* 1966), deutsche Anthropologin und Soziologin
 Johann Christoph Dietzsch (1710–1769), deutscher Maler und Kupferstecher
 Martin Dietzsch, deutscher Soziologe
 Michael Dietzsch (* 1940), deutscher Brauer
 Patrick Dietzsch (* 1983), deutscher Rennrodler
 Peter Dietzsch (1933–2018), deutscher Grafiker, Illustrator ud Keramiker 
 Steffen Dietzsch (* 1943), deutscher Philosophiehistoriker und Essayist
 Zotho Dietzsch (1855–1937), deutscher Versicherungsmanager und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Dietsch
 Ditsch